Notting Hill kan syfta på:

 Notting Hill (film) – en brittisk romantisk komedi från 1999

Geografi 
Notting Hill kan syfta på följande platser:

Australien 

 Notting Hill (del av en befolkad plats i Australien), Victoria, Monash,

England 
 Notting Hill – en stadsdel i Kensington and Chelsea, Storlondon, England

Hongkong 

 Kwai Shan, kulle, 

Robotskapade Australienförgreningar
Robotskapade Hongkongförgreningar